Por Olimpíadas de Berlim você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1916, não realizados por conta da I Guerra Mundial.
Jogos Olímpicos de Verão de 1936, os Jogos da XI Olimpíada.

Desambiguação
Desambiguações de esportes